

Aziende 
 Wire and Plastic Products – azienda nei settori della pubblicità, delle pubbliche relazioni e delle ricerche di mercato britannica

Fotografia 
 World Press Photo – associazione fotografica olandese

Politica 
 White Panther Party – movimento politico statunitense
 White Patriot Party – organizzazione politica statunitense
 Woman's Peace Party – organizzazione pacifista e femminista statunitense

Combinazioni di 3 caratteri